Sunifredo II puede hacer referencia a los siguientes artículos:

 Sunifredo II de Cerdaña (915-968).

 Sunifredo II de Urgel (880?-948).